

Titres d'œuvres 
 Dresden, film américain de Benjamin P. Speth sorti en 1999 ;
 , téléfilm allemand de Roland Suso Richter ;
 Dresden, enquêtes parallèles, est une série télévisée américano-canadienne de 2007.

Musique 
 The Dresden Dolls est un groupe de musique américain.
 Dresden est un album de Jan Garbarek sorti en 2009.

Toponyme 
 Dresden est le nom allemand de la ville de Dresde, en Saxe ;
 Dresden est une ville située dans le Tennessee, aux États-Unis ;
 Dresden (Kansas) ;
 Dresden (Maine) ;
 Dresden, ville américaine située dans le comté de Washington, dans l’État de New York ;
 Dresden, ville américaine située dans le comté de Yates, dans l’État de New York ;
 Dresden (Ohio).

Patronyme
 (1882–1954), mathématicien néerlandais et américain

Autres 
 Le Dresden était une classe de croiseurs allemands de 1908 ;
 le Dresden est un cargo de la compagnie maritime d'État VEB Deutche Seereederei GmbH de la République démocratique allemande qui est devenu un navire musée en 1970 à Rostock (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale) ;
 Harry Dresden est le héros d'une série de romans de dark fantasy urbaine, écrite par Jim Butcher ;
 le SG Dynamo Dresde est un club de football basé à Dresde ;
 la Dresden ou poule de Dresde est une race de poule domestique de la ville du même nom.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme